Burns Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Burns Township (Illinois)
 Burns Township (Michigan)
 Burns Township (Minnesota)